Новотроицкое или Ново-Троицкое — название населённых пунктов:

Азербайджан 
 Новотроицкое — прежнее название села Насими Билясуварского района.
 Ново-Троицкое (с 1930-х по 1990 г. — Мартуни) — прежнее название села Гюнешли Шамкирского района.

Казахстан 
 Ново-Троицкое — село в подчинении горадминистрации Усть-Каменногорска Восточно-Казахстанской области.
 Новотроицкое — село в Карабалыкском районе Костанайской области.
 Новотроицкое — село в районе Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области.
 Новотроицкое — до 1993 г. название села Карабуйрат Урджарского района Восточно-Казахстанской области.
 Новотроицкое — до 1992 г. название села Толе би Шуского района Жамбылской области.

Киргизия 
 Ново-Троицкое — до 1937 г. название села Сокулук Сокулукского района Чуйской области.

Молдавия 
 Новотроицкое — село в Новоаненском районе.

Россия 
Амурская область
 Новотроицкое — село в Благовещенском районе.
 Новотроицкое — село в Константиновском районе.

Башкортостан
 Новотроицкое — деревня в Аургазинском районе.
 Новотроицкое — деревня в Бакалинском районе.
 Новотроицкое — деревня в Иглинском районе.
 Новотроицкое — село в Мишкинском районе.
 Новотроицкое — деревня в Стерлитамакском районе, упразднена в 1986 г.
 Новотроицкое — деревня в Фёдоровском районе.
 Новотроицкое — село в Чишминском районе.

Брянская область
 Новотроицкое — деревня в Клетнянском районе.

Воронежская область
 Новотроицкое — село в Петропавловском районе.
 Новотроицкое — село в Терновском районе.

Еврейская автономная область
 Новотроицкое — село в Ленинском районе.

Кировская область
 Новотроицкое — село в Шабалинском районе.

Красноярский край
 Новотроицкое — село в Идринском районе.
 Новотроицкое — село в Казачинском районе.
 Новотроицкое — село в Минусинском районе.
 Новотроицкое — село в Сухобузимском районе.

Курганская область
 Новотроицкое — деревня в Мокроусовском районе.
 Новотроицкое — село в Частоозерском районе.

Липецкая область
 Новотроицкое — деревня в Данковском районе.
 Новотроицкое — село в Долгоруковском районе.

Марий Эл
 Новотроицкое — деревня в Советском районе.

Мордовия
 Новотроицкое — село в Старошайговском районе.

Московская область
 Новотроицкое — деревня в Воскресенском районе.

Нижегородская область
 Новотроицкое — деревня в Починковском районе.

Омская область
 Новотроицкое — село в Омском районе.

Оренбургская область
 Новотроицкое — село в Октябрьском районе.

Орловская область
 Новотроицкое — деревня в Должанском районе.
 Новотроицкое — деревня в Орловском районе.

Псковская область
 Новотроицкое — деревня в Куньинском районе.

Приморский край
 Новотроицкое — село в Анучинском районе.
 Новотроицкое — село в Дальнереченском районе.

Ростовская область
 Новотроицкое — село в Азовском районе.

Сахалинская область
 Новотроицкое — село в Анивском городском округе.

 Смоленская область
 Ново-Троицкое — деревня в Вяземском районе.
 Ново-Троицкое — деревня в Ершичском районе.

Татарстан
 Новотроицкое — село в Тукаевском районе.

Тверская область
 Новотроицкое — деревня в Старицком районе.
 Ново-Троицкое — деревня в Торопецком районе.
 Новотроицкое — деревня в Фировском районе.

Томская область
 Новотроицкое — прежнее название деревни Дегтярёвка Шегарского района.

Тульская область
 Новотроицкое — деревня в Куркинском районе.

Тюменская область
 Новотроицкое — село в Нижнетавдинском районе.

Удмуртия
 Новотроицкое — деревня в Кизнерском районе.

Хабаровский край
 Новотроицкое — село в Ульчском районе.
 Новотроицкое — село в Хабаровском районе.

Хакасия
 Новотроицкое — село в Бейском районе.

Ярославская область
 Новотроицкое — село в Ростовском районе.
 Новотроицкое — деревня в Тутаевском районе.

Украина 
Днепропетровская область
 Новотроицкое — село, Межевский район.
 Новотроицкое — село, Новомосковский район.
 Новотроицкое — село, Пятихатский район.

Донецкая область
 Новотроицкое — посёлок городского типа, Волновахский район.
 Новотроицкое — село, Добропольский район.
 Новотроицкое — село, Покровский район.

Запорожская область
 Новотроицкое — село, Бердянский район.
 Новотроицкое — село, Вольнянский район.
 Новотроицкое — село, Ореховский район.
 Новотроицкое — село, Шевченковский сельский совет, Приазовский район, ликвидировано в 1994 году.

Одесская область
 Новотроицкое — село, Любашёвский район.
 Новотроицкое — село, Николаевский район.

Харьковская область
 Новотроицкое — село, Балаклейский район.
 Новотроицкое — село, Близнюковский район.

Херсонская область
 Новотроицкое — посёлок городского типа, Новотроицкий район.

См. также 
 Новотроицкое водохранилище